Лукинское — название населённых пунктов в России:
 
 Лукинское — село в Судогодском районе Владимирской области.
 Лукинское — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Лукинское — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Алёшинское сельское поселение.
 Лукинское — деревня в Кирилловском районе Вологодской области, Николоторжское сельское поселение.
 Лукинское — деревня в Чагодощенском районе Вологодской области.
 Лукинское — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Лукинское-1 — деревня в Кирилловском районе Вологодской области
 Лукинское-2 — деревня в Кирилловском районе Вологодской области
 Лукинское — деревня в Кировском районе Ленинградской области.
 Лукинское — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Лукинское — деревня в Пестовском районе Новгородской области
 Лукинское — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.
 Лукинское — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

См. также 
 Лукинское сельское поселение